Belladrum (Guyana), een dorp in de regio Mahaica-Berbice in Guyana
 Belladrum (Schotland), een dorp in de regio Highland in Schotland
 Belladrum (Suriname), een dorp en voormalige plantage in het district Coronie in Suriname